Harper Valley P.T.A. – singolo country del 1968 di Jeannie C. Riley
Harper Valley P.T.A. – film statunitense del 1978 diretto da Richard C. Bennett
Harper Valley P.T.A. – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982